Evert Zoudenbalch (1424-1503)
Meester van Evert Zoudenbalch
Evert Zoudenbalch (1455-1530)